anguilla comune (Anguilla anguilla) – della famiglia Anguillidae. 
 latterino (Atherina boyeri) – della famiglia Atherinidae.